DRF steht für: 
 Dan River Inc., ein an der New York Stock Exchange gelisteter US-amerikanischer Textilproduzent (Tickersymbol)
Design Render Format, ein Dateiformat aus dem CAD-Bereich
DRF Luftrettung, vormals Deutsche Rettungsflugwacht e.V., eine gemeinnützige Organisation, die in Deutschland, Österreich und Dänemark Luftrettung mit Rettungshubschraubern betreibt
Deutsch-Rumänisches Forum, ein Verein zur Förderung der deutsch-rumänischen Beziehungen
Deutsch-Russisches Forum, ein Verein zur Förderung der deutsch-russischen Beziehungen
Die Rote Fahne, eine deutsche Zeitung
Drift River, IATA-Code des Flughafens in Alaska (USA)
Deutsche Rezeptformeln, einheitliche Rezeptvorschriften für Arzneimittel
Deutsche Rugby-Frauen, ein Unterverband des Deutschen Rugby-Verbandes
 Deutsches Regional Fernsehen, ein deutscher Fernsehsender 

DRF